Antonio Nibali (1992 - ) coureur cycliste professionnel italien ;
 Vincenzo Nibali (1984 - ) coureur cycliste professionnel italien.

Homonymie de patronyme italien